Окоп:
 Око́п — углубление в грунте, защищающее личный состав подразделения и военную технику от поражения различными видами вооружения.
 ОКОП (Отряд кораблей огневой поддержки) — временное формирование боевых кораблей с ракетно-артиллерийским вооружением под задачу поддержки сухопутных сил.

Топонимы

Болгария

Ямболская область 
 Окоп — село, община Тунджа

Россия

Брянская область 
 Окоп — посёлок в Жирятинском районе
 Окоп — посёлок в Клинцовском районе

Курская область 
 Окоп — хутор в Касторенском районе

Украина

Полтавская область 
 Окоп — село, Гребенковский район
 Окоп — село, Лубенский район

Сумская область 
 Окоп — село, Краснопольский район
 Окоп — село, Путивльский район
 Окоп — село, Ямпольский район

Харьковская область 
 Окоп — село, Золочевский район

Хмельницкая область 
 Окоп — село, Белогорский район

Примечания

См. также 
 Окопы